Guld kan syfta på:

 Guld – ett grundämne
 Guldmedalj - den högsta valören på en medalj
 Guldmynt – guld som betalningsmedel
 Investeringsguld – guld som köps, innehas och säljs för sitt ekonomiska värde
 Guld (film, 1934) – en tysk science fiction-film från 1934 i regi av Karl Hartl
 Guld (färg) – en färg
 Guld (musikalbum) – svenskt samlingsalbum inför fotbolls-VM 1994
 Guld! – svensk tv-serie från 1988
 Guldskiva – utmärkelse för musikverk som har uppnått en bestämd försäljningsnivå